Marmagne (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Marmagne (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Marmagne (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym